Sangachaly kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sanqaçal, ort, Baku, 
 Sangachaly (flygplats i Azerbajdzjan), Baku, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar